Хо́рсенс:

 Хорсенс — датская коммуна в составе области Центральная Ютландия.
 Хорсенс — город в Дании, на востоке полуострова Ютландия, центр одноимённой коммуны.
 Хорсенс — датский футбольный клуб, находящийся в городе Хорсенс.